Раби Арон Даум (Бней-Брак, 6 января, 1951) Израильский современный ортодоксальный раввин, учитель и автор. Он бывший главный раввин Франкфурта-на-Майне,  сейчас проживает в городе Антверпен, Бельгия.

Личная жизнь и образование 
Арон Даум родился 6 января 1951 года в городе Бней-Брак, Израиль. Он родился в религиозной семье Ашкенази. Его отец Шмуэль Даум был важным учителем, педагогом и писателем  посвятившим себя обществу, выходцем из известной раввинской семьи,  родом из Польши и Богемии (Чехия). Его мать Ривка Джина Даум происходила  из богатой купеческой семьи в Шопроне, Венгрия. У него три младших брата. Когда ему исполнилось 13 лет, началось его интенсивное религиозное обучение в знаменитой литовско- хасидой ешиве "Ружин"  в Бней-Браке. В возрасте 14-ти лет он переехал в Великобританию, где продолжил учебу в ешиве  Ха-Рама, а затем в знаменитой сионистской иешиве Эц Хаим в Монтре, Швейцария. В 1975 году после получения степени бакалавра в Швейцарии он отправился в Jews College Лондонского университета, где получил степень бакалавра в области иудаики (с отличием). С 1978 года учился  в Богословской семинарии имени рабби Ицхака Эльханана (тростник '82) Иешивы Университета  в Нью-Йорке, где  достиг магистра Библеистики (с отличием) и получил посвящение в качестве раввина, лично подписанное и врученное проф. Рабби Йосефом Соловейчиком. Он отклонил предложение продолжить учебу для получения титула Даяна и вернулся в Европу, где женился на Франсин Френкел, в браке с которой у него родились три дочери. Он свободно владеет ивритом, английским, немецким, французским, голландским и идиш, а также пассивно латинским и арамейским.

Карьера в качестве раввина 
В 1982 году он начал свою карьеру в Швейцарии как раввин еврейской общины в городе Биль/Бьен (двуязычный французско-немецкий город). В 1986 году он покинул этот пост, чтобы защитить докторскую  диссертацию в Christlich-Jüdische Institut в Люцерне при факультете теологии Университета Люцерна в Швейцарии. В 1987 году он принял пост главного раввина еврейской общины Франкфурта-на-Майне, в то время  самой большой и престижной еврейской общины Федеративной Республики Германия. Во время eго пребывания в этой должности проходил большой приток русско-еврейских иммигрантов из бывшего Советского Союза. Поэтому первая помощь этим людям, которые часто находились в сложном экономическом положении, и интеграция этого нового большого блока, в рамках существующей еврейской общины, стало ключевым приоритетом его администрации в начале 90-х годов. Интеграция этих людей была часто сложным вопросом, поскольку внутри Советского Союза было ограниченное пространство для выражения еврейской идентичности, что часто приводило к сомнениям о статусе еврейского народа и, в любом случае, определенной антипатии к еврейской жизни. Таким образом, первым стержнем его раввинской службы было повторное прорабатывание этих часто очень сложных вопросов, касающихся еврейского статуса многих новичков. Во-вторых, он был движущей силой расширения культурных и религиозных программ еврейской общины по привлечению новых членов в таких мероприятиях, как дни еврейской культуры, концерты еврейской музыки, поездки по местам еврейского наследия и основные уроки иудаизма. Раввин Даум был также председателем Бейт Дина Франкфурта. Он активно занимался с Гиюром, вопросами Кашрута, Дин Торы и даже религиозными разводами (Гитин). Раввин Даум имеет опыт относительно гиюра, как с религиозной точки зрения раввинского суда (Бейт Дин), так и  в качестве учителя и ментора с многолетним опытом работы более 15 лет, в подготовке неевреев, которые хотят стать евреями для галахически признанного гиюра.

В 1993 году по семейным обстоятельствам он ушел в отставку с поста главного раввина и переехал в Бельгию, город Антверпен, где уже проживала большая часть его семьи. Там он начал преподавать иудаизм в общественных учебных заведениях и еврейских школах. В 1995 году принял должность лектора по еврейскому праву  на Факультете Религиоведения в Вилрейк (Антверпен), Бельгия. В знак благодарности за преподавание в системе образования и за его работу по Галахе факультет присвоил ему звание почетного профессора еврейского права. С 2001 года вместе со своей супругой он начал серию информационно-просветительских проектов для евреев, которые становятся Баал Тшува,  неевреев, которые заинтересованы в иудаизме, и  людей, вступающих в процесс интеграции и гиюра. Сегодня эта деятельность занимает большую часть его времени, и, как часть этой работы, им регулярно организуются семинары по различным темам в области иудаики в сотрудничестве с Шалом Центром, расположенным в Нидерландах и Израиле.

Публикации 
Профессор Раввин Арон Даум является плодотворным автором различных тем в области иудаики. Живя в Швейцарии, он регулярно писал галахические статьи для еврейско-швейцарско-немецкого еженедельника  "Jüdische Rundschau". Во время своего пребывания в качестве главного раввина Франкфурта-на-Майне он регулярно писал статьи для "Die Jüdische Allgemeine" и выходившего раз в два месяца журнала "Die Gemeinde".  С 2010 года он ведёт ежемесячную колонку для журнала Joods Actueel, наиболее распространенной еврейской публикации в Бельгии, в которой он пишет в спектре иудаики, например, хорошо получившаяся серия, начиная с эпохи Просвещения по истории иудаизма. Он является автором двух книг. Его первая книга  "Halacha aktuell" состоящая из двух томов и написана на немецком языке. Там рассматриваются Галахические проблемы и важные актуальные темы, как они освещены по Галахе, в особенности в Responsa. Эта уникальная работа в том смысле, что является первой книгой написанной на немецком языке  времен пост- Холокоста,  и потому былa встреченa с большим энтузиазмом в галахическом мире, получив официальное одобрение многих известных галахических авторитетов. Некоторые статьи этой книги были первоначально написаны на классическом раввинистическом иврите и позже  отдельно опубликованы  под названием "Iyunim b'Halacha".  Его вторая книга  "Die Jüdische Feiertage in Sicht der Tradition"  (Еврейские праздники в свете Предания).  Книга представляет собой сборник состоящий из двух томов,  включающих сочетание галахических статей, проповедей, литургических наблюдений, гомилетических мыслей  и народных - юмористических рассказов, относящихся к Еврейским праздникам и Шаббату.  В настоящее время он работает над несколькими книгами на нидерландском языке по таким разнообразным темам как Каббала, история еврейского народа, еврейский мир сегодня  с его различными течениями и другими темами.

Книги 
Halacha aktuell, Jüdische Religionsgestze und Bräuche im modernen Alltag (Haag und Herchen Verlag, Frankfurt am Main, 1992, 2 Vol., p. 387 – p. 773)
Iyunim b’Halacha (Haag und Herchen Verlag, Frankfurt am Main, 1992, p. 93)
Die Feiertage Israels, Die jüdischen Feiertage in er Sicht der Tradition (Herchen Verlag, Frankfurt am Main, vol. I, 1993, p. 556, vol. II, 1994, p. 557)
"Das aschkenasische Rabbinat : Studien über Glaube und Schicksal" (Julius Carlebach) / Die Rolle des Rabbiners in Deutschland heute (Ahron Daum)

Внешние ссылки 
 
 Дипломы и сертификаты
 Работы Арон Даума на Амазон

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 6 января
Родившиеся в 1951 году
Лондонский университет
Персоналии:Иудаизм
Раввины Германии